Rostrum – wieloznaczne pojęcie z anatomii zwierząt, zwykle stosowane dla określenia struktury o dziobowatym kształcie, m.in.:
 wyrostek przedniej części głowy niektórych owadów (głównie chrząszczy);
 pochwowata warga dolna pluskwiaków;
 zaostrzona, mocno wydłużona warga górna niektórych pierwogonków;
 przednio-grzbietowa część pancerza głowy pancerzowców;
 stożkowata część narządu gębowego muchówek;
 boczno-grzbietowy wyrostek sakulusa motyli;
 wyrostek zawierający extrosom u Ancyromonadida;
 w ogólnym znaczeniu długi ryj lub dziób (łac. rostrum);
 część ciała niektórych roztoczy (zobacz: rostrum roztoczy)
 część wewnętrznego szkieletu belemnita, o mocno wydłużonym, zwykle stożkowatym kształcie (zobacz: kamień piorunowy).

Rostrum to także w starożytnym Rzymie okuty dziób wojennego okrętu (galery) z taranującą ostrogą (por. kolumna rostralna).

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Anatomia zwierząt